Merit () steht für:
 einen preußischen Orden für das Verdienst am Vaterland; siehe Pour le Mérite
 die Einsatzreihenfolge von Kraftwerken; siehe Merit-Order
 einen ehemaligen US-amerikanischen Automobilhersteller; siehe Merit Motor Company 
 eine Notenstufe für Master im britischen Universitätssystem; siehe hier

Siehe auch:
 Order of Merit (Begriffsklärung)
 Pour le Mérite (Begriffsklärung)